Хозеса́ново — село в Кайбицком районе Татарстана, центр муниципального образования Хозесановское сельское поселение.

Расположение 
Село расположено на реке Инеш, левом притоке Кубни, в 26 км западней Больших Кайбиц.

История 
Основано в 17 веке.

Существует легенда основания села: У одного старика было три сына. Звали их: Хасан, Карабаш (Курбаш) и Малик. Перед смертью, отец трех сыновей сказал им:
«Идите дети мои, куда глаза глядят. Где ваш конь остановится, там и расположитесь». Карабаш (Курбаш) создал деревню Курбаш (Кырбаш). Малик создал деревню Молькеево, а Хасан расположился у реки Инеш, левый приток реки Кубни — здесь возникло Хозесаново.

В 2005 году телефонная связь в селе переведена на цифровое оборудование.

Население 
 1989—742 
 1997—725
 2010—635

В селе проживают татары, которые относятся к этногруппе молькеевских кряшен.

Экономика 
 Фирмы «Август-Кайбицы»

Инфраструктура 
 Средняя школа (упоминается с 1926 — 1928 годов)

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района